Cercle d'or peut faire référence :
 au Cercle d'or, un circuit touristique réputé en Islande ;
 au Cercle d'or, un état proposé qui souhaitait inclure plusieurs pays des Caraïbes au sein d'une union similaire aux États-Unis actuels.